Contradictions Collapse — дебютный полноформатный студийный альбом шведской метал группы Meshuggah, выпущен 1 октября 1991 года на лейбле Nuclear Blast. Изначально Contradictions Collapse планировалось назвать All This Because of Greed. Альбом, в отличие от более поздних работ, по своему звучанию склоняется к трэш-металу, хотя и содержит характерные элементы музыки группы. В 1998 вышло переиздание пластинки в формате диджипака вместе с неполной версией второго EP, None, и с текстами песен на буклете.

Список композиций

Участники записи

Meshuggah 
 Йенс Кидман — вокал, ритм-гитара
 Фредрик Тордендаль — соло-гитара, бэк-вокал
 Петер Нордин — бас-гитара
 Томас Хааке — ударные

Примечания

Ссылки 
 Contradictions Collapse на Allmusic

Альбомы Meshuggah
Альбомы Nuclear Blast Records
Дебютные альбомы 1991 года
Альбомы альтернативного метала